Lenape – popolo nativo americano
 Lenape – cultivar di patata
 USS Lenape (ID-2700) – nave da trasporto della United States Navy
 Lenape Heights – census-designated place della Pennsylvania, negli Stati Uniti d'America